Див. також Східні Піренеї

Кунфле́н (, )  — історичний район (кумарка) Каталонії, який зараз розташований у Франції.

Найбільший муніципалітет району і його столиця — Прад (), або каталанською Пра́за або Пра́за да Кунфле́н ( або Prada de Conflent).

Ця територія, як і інші 4 історичні райони (кумарки) Каталонії — Алта-Сарданья, Баляспі, Русільйон i Капсі, була анексована Францією після Війни Женців за результатами Піренейського мирного договору.

Гора Канігу розташована на території Кунфлену.

Фото

Посилання 

 Інформація про історичні кумарки Північної Каталонії 
 Незалежна електронна газета Північної Каталонії, сайт vilaweb.cat  

Історія Каталонії